13-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 6 по 7 марта 1982 года во Дворце спорта «Сан-Сиро» в итальянском Милане.

В программу чемпионата были включены 3 новые дисициплины: бег на 200 метров у мужчин и женщин, а также дистанция 3000 метров у женщин. В соревнованиях приняли участие 286 атлетов из 23 стран Европы. Было разыграно 22 комплекта медалей (12 у мужчин и 10 у женщин) в основной программе турнира. В качестве показательной дисциплины была представлена спортивная ходьба на 5000 метров у мужчин.

Призёры 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины 

* Демонстрационная дисциплина

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 22 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 15 стран-участниц.

Ссылки